Педерсен Макс:
 Педерсен, Мадс (род. 1996) — датский футболист.
 Педерсен, Мадс (род. 1995) — датский велогонщик.